Ivan Bošnjak (Vinkovci, 6 de Fevereiro de 1979) é um futebolista profissional croata, atacante disputou a Copa do Mundo de 2006, e por último militou no Iraklis.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do HNK Hajduk Split
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do Koninklijke Racing Club Genk
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Chongqing Lifan Football Club
Futebolistas do HNK Rijeka
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006